Мадонна ( — моя госпожа) может использоваться в следующих разделах:

Религия и искусство 
 Мадонна — в христианской традиции мать Иисуса Христа (недогматическое наименование Девы Марии), а также живописное или скульптурное её изображение (см. Мадонна).
 Мадонны Рафаэля
 Мадонна (картина Мунка)
 Сталинградская Мадонна

Музыка и шоу-бизнес 
 Мадонна (род. 1958) — американская певица и актриса.
 Madonna — дебютный альбом певицы, вышедший в 1983 году.
  — биография Мадонны, написанная Эндрю Мортоном.
 «Lady Madonna» — песня 1968 года The Beatles.
  — альбом группы …And You Will Know Us by the Trail of Dead, вышедший в 1999 году.

Фамилия 
 Армандо Мадонна (род. 1983) — итальянский футболист и тренер.
   — управляющий бизнеса в отставке
  — профессор

Имя 
Католические именины — 11 октября.
 Блит, Мадонна (род. 1985) — австралийская игрок в хоккее на траве
 Бьюдер, Мадонна (род. 1930) — римско-католическая монахиня и триатлетка на Олимпиаде среди ветеранов
  (род. 1964) — бывший клавишник Марилина Мэнсона
  (род. 1974) — бывшая гимнастка из Канады
  — филиппинская исполнительница и клубная певица
  —  австралийская журналистка, писатель и телекомментатор
  — американский профессор психологии и педагогических наук
  (1928–1993) — американская индианка Лакоты
  (ум. 1390) — имя предполагаемого религиозного деятеля
  (род. 1992) — индийская актриса и певица
  —  пассамакводдийский политик из штата Мэн
  (род. 1940) — активист за права коренных американцев
  — канадская вокалистка
  (род. 1956) — новозеландская мультиспортсменка
 Чикконе, Мадонна (род. 1958) — американская певица и актриса

См. также 

 Мадона (значения)

Примечания